Hardiya peut faire référence à :
 Hardiya, un village du district de Bara au Népal ;
 Hardiya, un village du district de Saptari au Népal.